Erlend Schumann (ur. 1970) – norweski skoczek narciarski, drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata juniorów (1989).

17 marca 1989 w Vang podczas mistrzostw świata juniorów zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym, w którym wystartował wraz z Øyvindem Bergiem, Henningiem Woldem i Kentem Johanssenem.

Startował także w zawodach Pucharu Świata w 1992. Najwyższe w karierze miejsce zajął 15 marca tego roku w Oslo, gdzie był 40.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty E. Schumanna na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1970